Ženská čtyřhra Viking Open Nottingham 2021 probíhala v první polovině června 2021. Do deblové soutěže nottinghamského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo šestnáct dvojic. V sezóně 2020 byl turnaj zrušen kvůli pandemii covidu-19. Obhájcem titulu z roku 2019 byl americko-mexický pár Desirae Krawczyková a Giuliana Olmosová, jehož členky do turnaje nezasáhly.

Vítězem se stal třetí nasazený, ukrajinsko-japonský pár Ljudmila Kičenoková a Makoto Ninomijová, který ve finále za 100 minut zdolal americko-australské turnajové dvojky Caroline Dolehideovou se Storm Sandersovou. Po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–7 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–8]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej, když z jediného předchozího finále na Hobart International 2018 odešly poraženy. Kičenoková na okruhu WTA Tour vybojovala pátý deblový titul a pro Ninomijovou to bylo třetí takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Ellen Perezová /  Čang Šuaj (1. kolo) 
  Caroline Dolehideová /  Storm Sandersová (finále) 
  Ljudmila Kičenoková /  Makoto Ninomijová (vítězky) 
  Kaitlyn Christianová /  Nao Hibinová (čtvrtfinále, odstoupily)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Viking Open Nottingham 2021